

Matematica 
 U(1) – gruppo circolare

Trasporti 
Nei paesi di lingua tedesca le linee della metropolitana (U-Bahn) vengono spesso contrassegnate da una U iniziale e un numero progressivo:
 U1 – linea della metropolitana di Amburgo (Germania)
 U1 – linea della metropolitana di Berlino (Germania)
 U1 – linea della metropolitana di Francoforte sul Meno (Germania)
 U1 – linea della metropolitana di Monaco di Baviera (Germania)
 U1 – linea della metropolitana di Norimberga (Germania)
 U1 – linea della metropolitana di Vienna (Austria)

Altro 
 U-1 – sommergibile tedesco

ca:U1